El duque Jorge de Mecklemburgo-Strelitz (11 de enero de 1824 - 20 de junio de 1876), fue un militar alemán, que pasó la mitad de su vida en Rusia, siendo su familia sería conocida como la línea rusa de los Mecklemburgo.

Familia 
Jorge fue el cuarto y último hijo y segundo varón del Gran Duque Jorge de Mecklemburgo-Strelitz (1779-1860) y su esposa María (1796-1880), hija del Príncipe Federico de Hesse-Kassel y la Princesa Carolina de Nassau-Usingen. Sus abuelos paternos eran el Gran Duque Carlos II de Mecklemburgo-Strelitz y la Princesa Federica de Hesse-Darmstadt, por tanto está emparentado con la familia real prusiana.

Su hermana Carolina Mariana contrajo matrimonio con Federico VII de Dinamarca. En 1860 su hermano mayor Federico Guillermo sucedió a su padre como Gran Duque de Mecklemburgo-Strelitz.

Matrimonio 
En junio de 1850 partió a Rusia, donde se casó un año después, el 16 de febrero de 1851 en San Petersburgo con la Gran Duquesa Catalina Mijailovna de Rusia (1827-1894), hija del Gran Duque Miguel Pavlovich de Rusia, debido era el segundo en la línea de sucesión al gran ducado y aparentemente no tenía perspectivas de heredar, se instaló en Rusia. Tuvieron 5 hijos:
 Nicolás Jorge Miguel Carlos (n. y m. 11 de julio de 1854).
 Duquesa Elena de Mecklemburgo-Strelitz (16 de enero de 1857 - 28 de agosto de 1936), desposó al Príncipe Alberto de Sajonia-Altenburgo, sin descendencia.
 Duque Jorge Alejandro de Mecklemburgo-Strelitz (6 de junio de 1859 - 5 de diciembre de 1909), Mayor General, Comandante del Regimiento de Dragones de la Guardia en el ejército ruso y apasionado de la música, un violoncelista habilidoso y compositor, casado morganaticamente con la noble Natalia Feodorovna Vanljarskya, nombrada condesa de Carlow, tuvieron descendencia.
 María Federica Elena (n. y m. 1861)
 Duque Carlos Miguel de Mecklemburgo (17 de junio de 1863 - 6 de diciembre de 1934), gran duque titular de Mecklemburgo-Strelitz, soltero y sin descendencia.

Tanto el como su familia sería considerados parte de la familia imperial, viviendo principalmente en San Petersburgo, donde residían en el Palacio Mikhailovsky construido para el padre de Catalina. Jorge se enroló en el servicio militar (también en artillería). Alcanzó los grados de general de artillería (1861), ayudante general (1860). Fue presidente del Comité de mejora de accesorios y armas, inspector de batallones de fusileros, presidente de la Comisión de Armas del Comité de Artillería. El duque Jorge entró en la historia rusa como el iniciador de la mejora de las armas de fuego.

Aunque viviendo en Rusia, nunca se acostumbro extrañando su tierra natal, según A. A. Polovtsov, el duque era:

El duque se frustraba debido a que al no poder dominar bien el idioma ruso, el mando del ejército que se le encomendó se vio obstaculizado, debido a que todo tuvo que ser traducido al alemán, e incluso gritando la traducción a oídos sordos. Agregue a esto su identidad constante, la pomposidad, el miedo a perder su dignidad, tenía pocos amigos. El duque no era muy propenso a gastar dinero en recepciones y obsequios, tenía un artículo de lujo atesorado, tenía propiedades el Castillo Remplin, donde trató de llevar todo lo que pudo ahorrar lo mejor, iba allí con la mayor frecuencia posible con su familia. Desde 1857 fue miembro honorario de la Academia Rusa de Ciencias en San Petersburgo.

Muerte 

Jorge Augusto murió el 20 de junio de 1876 en San Petersburgo, de una enfermedad renal, debido a su religión no podía ser enterrado en Rusia que era ortodoxo por lo que su cuerpo fue devuelto a su tierra natal de Mecklemburgo. Su esposa lo sobrevivió 17 años.

Debido a que primer hijo había contraído matrimonio morganático, su segundo hijo Carlos Miguel se convirtió en gran duque titular de Mecklemburgo-Strelitz en 1918, pero no tuvo hijos, por lo que adoptó a su sobrino Jorge, hijo de su hermano y lo hizo su heredero. De él desciende la actual casa de Mecklemburgo-Strelitz, la cual en 2001 se convirtió en la única casa sobreviviente de los Mecklemburgo, debido a la extinción de la rama Mecklemburgo-Strelitz.

Ancestros

Bibliografía 
 Erstling, Frank; Frank Saß; Eberhard Schulze; Harald Witzke (April 2001). "Das Fürstenhaus von Mecklenburg-Strelitz". Mecklenburg-Strelitz, Beiträge zur Geschichte einer Region (in German). Friedland: Steffen. .
 Huberty, Michel; Alain Giraud; F. et B. Magdelaine. L'Allemagne Dynastique, Tome VI : Bade-Mecklembourg. .
 Mecklenburg-Strelitz – Beiträge zur Geschichte einer Region. Friedland i. Meckl.: Steffen, 22001 
 Beéche, Arturo. The Grand Duchesses. Eurohistory, 2004. 
 Katin-Yartsev, M and Shumkov, A. Costume Ball at the Winter Palace. Russky Antiquariat, 2003, 
 Korneva, Galina & Cheboksarova, Tatiana. Russia & Europe: Dynastic Ties . Eurohistory, 2013.

Enlaces externos 
 Duchess Helene | House of Mecklenburg-Strelitz 
Duke Carl Michael | House of Mecklenburg-Strelitz

Casa de Mecklemburgo-Strelitz
Nacidos en Neustrelitz
Fallecidos en San Petersburgo